Чемпионат Нидерландов по футболу 2014/2015 — 59-й сезон Эредивизи — высшего футбольного дивизиона в Нидерландах. Чемпионское звание защищал Аякс.

Формат турнира 
Команды — участницы чемпионата сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 34 тура.

Чемпион и серебряный призёр представят Нидерланды в Лиге чемпионов 2015/16. Команды, занявшие 3-е и 4-е места примут участие в Лиге Европы 2015/2016. Команды, занявшие 5—8 места, сыграют между собой в квалификационном турнире за право играть в Лиге Европы 2015/2016.

Команда, занявшая последнее место, напрямую выбывает в Эрсте дивизи. Команды, которые займут 16-е и 17-е места, сыграют в матчах плей-офф за право остаться в Эредивизи на следующий сезон.

Клубы-участники 

В чемпионате принимают участие 18 команд: 15 лучших команд прошлого сезона, победитель сезона 2013/2014 в Эрсте дивизи (Виллем II) и 2 клуба, победивших в переходных матчах прошлого сезона (Дордрехт и Эксельсиор).

В Эрсте дивизи выбыли Валвейк, НЕК (оба — по итогам стыковых матчей) и Рода (худшая команда лиги по итогам прошлого сезона).

Турнирная таблица 

*** С команды «Твенте» снято 6 очков.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 

2014/2015
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году